Fort Boyard, Frans fort in zee
 Fort Boyard (Franse spelshow)
 De Sleutels van Fort Boyard, 1e Nederlandstalige televisieserie (1991-1992)
 Fort Boyard (Nederlandse spelshow), Nederlandse televisieserie (2011-2014)
 Fort Boyard (Vlaamse spelshow) (1999-2000)